USS Long Beach ha sido el nombre recibido por tres buques de la Armada de los Estados Unidos:

  fue un carguero alemán capturado en 1917, utilizado hasta 1921, y vendido tras el final de la guerra.
  fue una fragata patrullera utilizada entre 1943 y 1945, en alquiler por la armada soviética, y en 1962, por las fuerzas de autodefensa de Japón con el nombre de Shii (PF-17).
  fue el primer crucero lanzamisiles guiado de propulsión nuclear, permaneció en servicio desde 1961 hasta 1995.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos